Drewniki peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Drewniki, un village dans le powiat de Krasnystaw
 Drewniki, un village dans le powiat de Zamość